Sanhuang miao (chin. 三皇庙; "Drei Erhabene-Tempel") bezeichnet folgende Tempel:

Taishan Sanhuang miao 泰山三皇庙 in Shandong, siehe Sanhuang-Tempel (Taishan)
Shanxi Xiaoyi shi Sanhuang miao 山西孝义市三皇庙 in Shanxi, siehe Sanhuang-Tempel (Xiaoyi)
Fuzhou Sanhuang miao 福州三皇庙 in Fujian, siehe Sanhuang-Tempel (Fuzhou)